IX сезон Второй лиги первенства России по футболу состоялся в 2000 году в период с 2 апреля по 6 ноября.

Команды 
В сезоне 2000 года во втором дивизионе были заявлены 107 команд. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Курган» (Курган) на «Спартак»
 «Сигнал» (Изобильный) на «Спартак-Кавказтрансгаз» (перешёл из Первенства КФК)
 «СКА» (Хабаровск) на «СКА-Энергия»

По ходу турнира «Спартак» Рязань сменил название на «Рязань-Агрокомплект».

«Запад» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Локомотив-2» (Москва) 2:0 «Спартак-2» (Москва) был аннулирован. Команде «Локомотив-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Сатурн-2» (Раменское) 0:2 «Северсталь» (Череповец) был аннулирован. Команде «Сатурн-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Краснознаменск» 1:0 «Елец» был аннулирован. Команде «Елец» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Юг» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Динамо» (Ставрополь) 1:0 «Нарт» (Нарткала) был аннулирован. Команде «Нарт» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Поволжье» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Урал» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Финальный этап 
Команды, занявшие первые места в своих зонах, были разбиты на пары. Победитель по сумме двух матчей выходил в первый дивизион. Повышения в классе добились «Химки», «Кубань» (Краснодар) и «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Первые матчи

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург» (Новокузнецк) 2:0

«Северсталь» (Череповец) — «Химки» 1:0

«Светотехника» (Саранск) — «Кубань» (Краснодар) 0:1

Ответные матчи

«Металлург» (Новокузнецк) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 1:2

«Химки» — «Северсталь» (Череповец) 3:2 

 1.  По сумме двух матчей победу одержал клуб «Северсталь», но из-за проблем с финансированием команда не прошла лицензирование и отказалась от участия в первом дивизионе, поэтому её место в сезоне 2001 занял клуб «Химки».

«Кубань» (Краснодар) — «Светотехника» (Саранск) 0:0

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-2000

2000
Футбол в России в 2000 году